Самуи́л Во́лькович (Владимирович) Во́льтер () — советский учёный-медик, гигиенист и патофизиолог. Доктор медицинских наук (1939), профессор (1940).

Биография 
Родился 4 августа 1898 года в местечке Кривой Рог. Участник Гражданской войны.

В 1924 году окончил медицинский факультет Одесского медицинского института, где с тех пор работал: в 1925—1928 годах — аспирант, в 1928—1929 годах — ассистент кафедры профилактической медицины, в 1925—1929 годах — по совместительству ассистент Одесского института патологии и гигиены труда. В 1928 году защитил кандидатскую диссертацию, кандидат медицинских наук.

В 1929—1935 годах — старший научный сотрудник токсикологической лаборатории Московского института охраны труда, в 1935—1940 годах — Всесоюзного института гигиены труда. В 1931—1940 годах — по совместительству ассистент кафедры фармакологии Первого Московского медицинского института.

В 1940—1941 годах — заведующий кафедрой фармакологии Львовского медицинского института, по совместительству заведующий отделом аспирантуры и клинической ординатуры.

В начале Великой Отечественной войны был призван на фронт, служил армейским токсикологом 5-й армии Юго-Западного фронта, военврач 2-го ранга; пропал без вести в 1941 году.

Научная деятельность 
Специалист в области гигиены и безопасности труда. Автор 34 научных и научно-популярных работ, в том числе 2 монографий. Изучал проблемы гигиены труда и промышленной токсикологии. Исследовал воздействие отравляющих веществ на организм человека: влияние фтористых соединений на кровообращение, интоксикаций никотином, мышьяком, свинцом, бериллием, органическими растворителями. Изучал действие метеорологических факторов на организм человека.

Научные труды 
 Об утомлении при умственном труде с точки зрения нервно-психической гигиены (дипломная работа) / Одесса, 1925; 
 Клиника профессиональных клеевых дерматозов / Врачебное дело, 1927, № 21 (соавтор);
 Изменения резервной щелочности крови при никотинном отравлении (кандидатская диссертация) / Одесса, 1928; 
 К исследованию метеорологического фактора в производстве (Гигиена труда, 1928, № 1).
 Морфология крови у рабочих табачной фабрики / Гигиена, безопасность и патология труда, 1930, № 6; 
 Гигиеническая рационализация технологических процессов: Оценка различных методов приготовления растворов гипохлоритов и применения их в отбельных цехах хлопчато-бумажных текстильных предприятий (М.—Л.: Государственное социально-экономическое издательство, 1931);
 Etude sur les intoxications industrielles aigues dans les tanneries / Médecine du travail, 1934, № 5 (соавтор); 
 Производство суперфосфата в свете гигиены труда (монография) / , 1934 (соавтор);
 Особенности токсикодинамики мышьяка при поступлении через дыхательные пути в виде пыли / Фармакология и токсикология, 1939, № 3; 
 Фтор как промышленный яд в фосфатно-туковой промышленности (докторская диссертация) / , 1939;
 Токсичность бериллия (Фармакология и токсикология, 3:82-5, 1940).

Примечания

Источники 
 
 

Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Физиологи СССР
Токсикологи
Медики Великой Отечественной войны
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны
Родившиеся в Криворогской волости
Участники Гражданской войны в России
Военврачи 2-го ранга